Nordmoor steht für
 Nordmoor am Grabensee, Naturschutzgebiet in Oberösterreich
 Nordmoor am Mattsee, Natur- und Europaschutzgebiet im Land Salzburg
Siehe auch
Nortmoor
Nordermoor